een gemeente en plaats in de Deense regio Seeland (Sjælland), zie Køge
 Een gemeente in het District Chikujo in de prefectuur Fukuoka, Japan,  zie Koge (Fukuoka)
 Een gemeente in het District Yazu in de prefectuur Tottori, Japan,  zie Koge (Tottori)